La Ménagerie, association et un studio de cinéma d'animation français
 La Ménagerie, épisode en deux parties de la série Star Trek
 « La Ménagerie », surnom donné dans la Marine nationale française à la classe de navires Léopard

Voir aussi
 La Ménagerie de verre, pièce de théâtre de Tennessee Williams (1944)
et ses adaptations au cinéma et à la télévision :
 La Ménagerie de verre, film d'Irving Rapper sorti en 1950 ;
 La Ménagerie de verre, téléfilm d'Anthony Harvey en 1973 ;
 La Ménagerie de verre, film de Paul Newman sorti en 1987
 La Ménagerie de papier, nouvelle de science-fiction de Ken Liu parue en 2011
 La Ménagerie de papier, recueil de nouvelles de science-fiction de Ken Liu dont la précédente qui lui donne son titre  
 La Ménagerie du Vatican, pamphlet sur la noblesse pontificale de Jean de Bonnefon (1906).